William Lyttelton kan syfta på:

* William Lyttelton, 1:e baron Lyttelton (1724–1808), brittisk peer
 William Lyttelton, 3:e baron Lyttelton (1782–1837), brittisk peer